SwanCrystal – trzecia przenośna konsola gier wideo wyprodukowana przez firmę Bandai wydana w Japonii 16 listopada 2002 roku. Była dostępna w 4 kolorach: Skeleton Blue, Skeleton Black, Blue Violet i Red Wine. Jest kompatybilna z grami na WonderSwan i WonderSwan Color.

Japońskie przenośne konsole gier wideo

en:SwanCrystal